Phaeohymenula är ett släkte av svampar. Phaeohymenula ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Phaeohymenula